Административно-территориальное деление Таджикистана — определяется Конституционным Законом Республики Таджикистан от 4 ноября 1995 года № 101 «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Таджикистан».

Согласно этому закону, административно-территориальными единицами и населенными пунктами Таджикистана являются:

 область ();
 город ();
 район ();
 посёлок ();
 сельская община ();
 село ().

Районы подразделяются на сельские и городские, которые могут находиться в республиканском, областном либо городском подчинении.

Населённые пункты Республики Таджикистан подразделяются на городские и сельские поселения.

К городским поселениям относятся города и поселки, а к сельским — села, независимо от их административной подчиненности.

Города могут быть республиканского, областного и районного значения.

В настоящее время Республика Таджикистан состоит из Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, 18 городов, 62 районов (включая 13 районов республиканского подчинения), 55 поселков и 368 сельских джамоатов.

Районы Таджикистана

История

Древний период 
Самое раннее упоминание о территориальных единицах земель, населённых предками таджиков сохранилось в «Авесте». Так, страна называлась «дахью» (, ) и состояла из нескольких областей — «гава» (), которые объединяли несколько сельских общин — «вис» (). Вместе с тем, «дахью» было понятием прежде всего территориальным, географическим, нередко указывавшим и на значительную этническую общность, но ещё не самая административная единица в составе сложившегося государства. Во главе «дахью» стоял «дахьюпати» (), «гава» управлялась «гавапати» (), «вис» — «виспати» ().

В более поздние времена территория современного Таджикистана входила в состав Ахеменидской империи. Вся Ахеменидская держава была разделена на военно-податные округа — сатрапии ( — царство; , ), которые управлялись наместниками — сатрапами ( — хранитель царства; , ново, ). При Дарии I, согласно сообщению Геродота, было 20 сатрапий. Территория современного Таджикистана входила в XIX сатрапию.

Александр Макендонский, покорив Ахеменидскую империю, в целом сохранил эту систему, однако объединил Согдиану и Бактрию в одну сатрапию. Позже эта сатрапия была преобразована Диодотом в Греко-бактрийское царство. Деление на сатрапии сохранялось в государстве Селевкидов (где глава сатрапии назывался однако стратегом), Парфянском царстве, Кушанском царстве, империи Сасанидов.

Исламский период

Государство Саманидов 
Государство Саманидов включало в себя две крупные области: Мавераннахр и Хорасан. К Мавераннахру относились все территории, расположенные к северу от Амударьи. Среди них ведущими в экономическом, культурном и политическом отношении были Бухара, Самаркандский Согд, Уструшана, Чач, Илак, Фергана, Кеш, Насаф. К Саманидскому государству в той или иной степени принадлежали и области в бассейне верхнего течения и притоков Амударьи — Чаганиан, Хутталь, Кубадиян, Ахарун, Шуман, Вашгирд, Рашт, Кумед, Бадахшан, Курран, Шикинан, Вахан, Рушан, то есть области на территории современного Центрального, Южного и Восточного Таджикистана и Северо-Восточного Афганистана. Области ( — вилайат) делились на рустаки ( — округа), те в свою очередь — на города и деревни.

Бухарский эмират 
В административном отношении Бухарский эмират, куда входила территория современного Таджикистана, в начале XX в. делился на 23 бекства () и 9 туманов ().

До последней четверти XIX в. Каратегин и Дарваз были независимыми шахствами, управлявшимися местными правителями — шахами (). В Каратегине в рассматриваемый период насчитывалось пять амлякдарств (), в Дарвазе — семь. Аннексировав Каратегин и Дарваз, Бухарский эмират преобразовал их в бекства (), которые управлялись назначенными Бухарой чиновниками — беками (). Бекам, в свою очередь подчинялись диванбеги (), ясаулбаши (), курбаши (), кази () и раис ().

Каждое бекство делилось на несколько мелких административных единиц — амляк () и мирхазар (), во главе которых стояли соответственно амлякдары () и мирхазары (). Низшим чином сельской администрации являлся арбаб ( — староста), обычно один на каждую деревню.

На Западном Памире имелось четыре шахства. Каждое шахство делилось на административные единицы, называвшиеся сада ( — сотня) или панджа ( — пятерка). Шугнан и Рушан делились на шесть сада каждый. Во главе каждой сада или панджа стоял аксакал ( — старейшина), а в более мелких административных единицах — арбаб или мирдех ().

Советский период 
В 1917 году территория современного Таджикистана входила в состав Бухарского эмирата, Самаркандской и Ферганской областей Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи. В 1918 году в составе РСФСР была образована Туркестанская Советская Федеративная Республика с центром в Ташкенте, куда вошли северная и восточная части Таджикистана. В 1920 году Туркестанская СФР преобразована в Туркестанскую АССР. 2 сентября 1920 года Бухарский эмират был ликвидирован, а на его территории была провозглашена Бухарская Народная Советская Республика, в состав которой входили центральная, южная и юго-восточная части Таджикистана.

12 июня 1924 года было принято постановление Центрального Комитета Российской коммунистической партии (большевиков) о национальном размежевании республик Средней Азии. В сентябре 1924 года Чрезвычайная сессия ЦИК Туркестанской АССР приняла постановление о национально-государственном размежевании и образовании Туркменской ССР и Узбекской ССР с входящей в её состав Таджикской автономной областью.

БНСР решением V Всебухарского курултая Советов от 19 сентября 1924 года была переименована в Бухарскую Социалистическую Советскую Республику. 14 октября 1924 года сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) утвердила постановление ЦИК Автономной Туркестанской ССР с изменением — предоставить таджикам право образовать Таджикскую Автономную ССР, а не автономную область.

27 октября 1924 года Бухарская Социалистическая Советская Республика в результате национально-государственного размежевания советских республик Средней Азии была ликвидирована; её территория вошла в состав вновь образованных Туркменской ССР, Узбекской ССР и входящей в её состав Таджикской АССР.

Таджикская АССР была образована 14 октября 1924 года. 5 ноября 1924 года Таджикская национальная комиссия по национально-государственному размежеванию советских республик Средней Азии обратилась в Политбюро ЦК РКП(б) с просьбой об образовании на Памире автономной области и о присоединении её к Таджикской АССР. Возможно, именно этот факт и стал главной причиной образования вместо ранее намеченной Таджикской автономной области Автономной Республики, поскольку две автономные области не могли войти в одно и то же автономное образование.

27 ноября 1924 года вторая сессия ЦИК СССР утвердила решение об образовании Автономной Таджикской ССР в составе Узбекской ССР. В состав Таджикской АССР вошли 12 волостей Самаркандского и Ходжентского уездов Самаркандской области (без Самарканда и Ходжента) Туркестанской АССР и почти вся восточная часть Бухарской ССР (с Гармским, Гиссарским, Кулябским, Курган-Тюбинским и частю Сары-Ассийского вилайетов).

По решению ЦИК Союза ССР от 2 января 1925 года в составе Таджикской АССР была образована Автономная Горно-Бадахшанская область с центром в Хороге.

15 марта 1925 года на торжественном митинге в кишлаке Душанбе была провозглашена «Декларация об образовании свободного автономного Таджикистана».

С 1 по 12 декабря 1926 года в Душанбе состоялся I Учредительный съезд Советов Таджикской АССР, который 1 декабря 1926 года принял Декларацию об образовании Таджикской АССР и вхождении её в состав Узбекской ССР.

В состав Таджикской АССР входили одна автономная и 6 административных областей (вилайетов):
 Ура-Тюбинский вилайет — на севере.
 Пенджикентский вилайет — на северо-западе.
 Дюшамбинский вилайет — в центре (в 1926 году переименован в Гиссарский вилайет).
 Гармский вилайет — в центральной части.
 Курган-Тюбинский вилайет — на юго-западе.
 Кулябский вилайет — на юго-востоке.
 Автономная Горно-Бадахшанская область — на востоке.

В 1929 году Душанбе был переименован в Сталинабад, а в середине того же года все области были преобразованы в округа.

10 мая 1929 года, решением III съезда Советов Узбекской ССР Ходжентский округ был передан в состав Таджикской АССР (фактическая передача была завершена в октябре 1929 года).

12 июня 1929 года ЦИК СССР своим постановлением преобразовал Таджикскую АССР в Таджикскую ССР. 16 октября 1929 года Таджикская АССР была преобразована в Таджикскую ССР, которая 5 декабря 1929 года непосредственно вошла в СССР.

В начале 1930 года Ура-Тюбинский округ вошёл в состав Ходжентского округа Таджикской ССР; 30 июля 1930 года упразднены также Гиссарский и Пенджикентский округа. Таким образом, в республике осталось 4 округа (Гармский, Кулябский, Курган-Тюбинский, Ходжентский) и Автономная Горно-Бадахшанская область.

1 октября 1931 года оставшиеся округа были упразднены, все входившие в них районы на следующие семь-восемь лет приобрели республиканское подчинение.

16 марта 1938 года на части территории Таджикской ССР были вновь организованы Гармский, Кулябский и Ленинабадский округа, просуществовавшие до октября 1939 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1939 года вся территория Таджикской ССР (за исключением АГБО) была разделена на 4 области:
 Сталинабадская область — на юго-западе (территория бывших Дюшамбинского и Курган-Тюбинского вилайетов);
 Ленинабадская область — на севере (территория бывших Ура-Тюбинского и Пенджикентского вилайетов и Ходжентского округа);
 Кулябская область — на юге (территория бывшего Кулябского вилайета);
 Гармская область — в центре (территория бывшего Гармского вилайета).

В декабре 1941 года АГБО была переименована в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО). 7 января 1944 года из частей Сталинабадской и Кулябской областей была образована Курган-Тюбинская область. 19 января 1945 года из южных районов Ленинабадской области была создана Ура-Тюбинская область. Однако 27 января 1947 года обе новообразованные области упразднили, а их районы вернули в состав Сталинабадской, Кулябской и Ленинабадской областей соответственно.

10 апреля 1951 года Сталинабадская область была упразднена, её административные районы перешли в прямое республиканское подчинение. Тогда же центр Гармской области был переведён из пгт Гарм в город (ныне также пгт) Навабад.

В 1955—1962 гг. областное деление Таджикской ССР (за исключением ГБАО) было ликвидировано: 24 августа 1955 года упразднили Кулябскую и Гармскую области, 28 марта 1962 года — Ленинабадскую область. При этом к ГБАО отошёл Калаи-Хумбский район бывшей Гармской области. Административные районы упраздненных областей перешли в прямое республиканское подчинение. В 1961 году столице Таджикистана было возвращено её историческое название — Душанбе.

Вторично области в Таджикистане образовались в 1970-х годах: 23 декабря 1970 года была восстановлена в прежних границах Ленинабадская область, 29 декабря 1973 года — Кулябская, в апреле 1977 года — Курган-Тюбинская. До полного воссоздания прежней сетки АТД 1944—1947 гг. не хватало реставрации Гармской и Сталинабадской областей, что, кстати, планировалось.

В 1987 году Таджикская ССР делилась на 1 АО, 3 области, 8 районов республиканского подчинения и 5 городов республиканского подчинения (Душанбе, Нурек, Орджоникидзеабад [ныне Вахдат], Рогун, Турсунзаде). В сентябре 1988 года упразднены Кулябская и Курган-Тюбинская области, а на их месте образовывается новая Хатлонская область с центром в Курган-Тюбе, включавшая также и город Нурек. 26 февраля 1991 года Постановлением № 246 Верховного Совета Таджикской ССР городу Ленинабаду было возвращено его историческое название — Худжанд. Область сохранила своё советское название.

Постсоветский период 
9 сентября 1991 года Таджикская ССР провозгласила свою независимость от СССР и стала называться «Республика Таджикистан». В 1991 году Хатлонская область была разделена на Кулябскую и Курган-Тюбинскую области. Однако их обособление было недолгим: уже 2 декабря 1992 года обе области объединились во вторично образованную Хатлонскую область, в состав которой также вошли город Нурек и Яванский район.

11 апреля 1992 года Совет Народных Депутатов Горно-Бадахшанской автономной области в одностороннем порядке провозгласил ГБАО Автономной Республикой Бадахшан, однако Верховный Совет Республики Таджикистан не признал решение СНД ГБАО.

В 1997 году Таджикистан включала одну АО — Горно-Бадахшанскую, две административные области — Ленинабадскую и Хатлонскую, 11 районов республиканского подчинения.

11 ноября 2000 года Ленинабадская область была переименована в Согдийскую.

В середине 2000-х годов д.т. н. профессор Бури Каримов, бывший председатель Госплана Таджикской ССР, выступил с предложением о воссоздании прежней сетки АТД 1944—1947 гг., которая совпадает с историко-культурными областями Таджикистана:
 Согд
 Зарафшан
 Хисар
 Рашт
 Вахш
 Хатлан
 Бадахшан.

См. также 
 Города Таджикистана

Примечания